Teleportación puede referirse a:

Teleportación, en la Ciencia Ficción, proceso de mover objetos, o partículas de un lugar a otro instantáneamente, sin usar métodos convencionales de transporte; o
Teleportación, en la Teoría de la Computación Cuántica, algoritmo para teleportar qubits.